Pergusa puede referirse a:
 Autódromo de Pergusa, autódromo de Sicilia, Italia 
 Lago Pergusa, lago de Sicilia, Italia